Pozytywka – instrument muzyczny
 Pozytywka – film z 1989 roku
 Pozytywka – film z 1933 roku
 Pozytywka – album muzyczny Farben Lehre
 POZYTYWka – album muzyczny Ani Szarmach
 Pozytywka – program muzyczny, emitowany kiedyś na antenie TVP2
 Pozytywka – staw na warszawskim Ursynowie